

Patronyme 
Cattaneo est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Bernard Louis Cattaneo (1769-1832), général français de la révolution et de l’Empire
 Bernadette Cattanéo (1899-1963), syndicaliste et militante communiste française
 
 Céline Cattaneo (né en 1982), joueuse de tennis française
 Francesco Costanzo Cattaneo (1602-1665), peintre italien
 Ido Cattaneo, skieur alpin italien
 Luca Cattaneo (né en 1972), skieur alpin italien
 Marco Cattaneo (né en 1974), fondeur italien
 Marco Cattaneo (né en 1957), cycliste italien
 Marco Cattaneo (né en 1982), cycliste italien
 Mattia Cattaneo (né en 1990), cycliste italien
 Micol Cattaneo (née en 1982), athlète italienne
 Peter Cattaneo (né en 1964), réalisateur, scénariste, producteur et monteur britannique.

 Cattaneo, famille patricienne de Gênes puis de Naples, ayant donné cinq doges à la République de Gênes. Sa représentante la plus célèbre est Simonetta Vespucci (1453-1476), née Cattaneo, célèbre pour avoir été la modèle favorite du peintre Sandro Botticelli. Parmi ses autres membres : 
 Cristoforo Cattaneo  mort avant , auteur d'une Géomancie
 Giovanni Battista Cattaneo (né le  à Gênes et mort le  dans la même ville) fut le   doge de la République de Gênes du  au  et roi de Corse pendant la même période.
 Cesare Cattaneo Della Volta (né en 1680 à Gênes et mort le  à Gênes),  doge de Gênes du  au .
 Domenico Cattaneo (né le  et mort le ), de la branche napolitaine de la famille, prince de Sannicandro, ambassadeur en Espagne du roi de Naples, précepteur du roi Ferdinand IV de Naples.
Leonardo Cattaneo della Volta, 52 Doge de Gênes du  au .
 Nicolò Cattaneo,  doge de la République de Gênes du  au  et roi de Corse du  au 
Oberto Cattaneo Lazzari, 46 Doge de Gênes du  au .

Toponyme 
 Gualdo Cattaneo, commune italienne de la province de Pérouse

Autre 
 Université Carlo-Cattaneo, université italienne

Homonymie de patronyme
Patronyme italien

ru:Каттанео